Бьеф:

 Бьеф — часть реки, канала, водохранилища или другого водного объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.

Известные персоналии 
 Бьеф, Жаклин дю (род. 1930) — французская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, бронзовая медалистка зимних Олимпийских игр 1952 года.
 Бьеф, Эдуард де (1808—1881) — бельгийский живописец.